Bertrada van Laon (720-783), echtgenote van Pepijn de Korte en moeder van Karel de Grote
 Bertrada, soms voor Bertha of Berthe (775-825), dochter van Karel de Grote, en zij had een relatie met Angilbert, lekenabt van Saint-Riquier
 Bertrada van Montfort (1070-1117), koningin-gemalin van Frankrijk
 Bertrada van Prüm, bijgenaamd de Oudere